

Patronyme
 Adolphe-Jean-Baptiste Callot (1831-1897) est un peintre français.
 Georges Callot (1857-1903) est un peintre français.
 Henri Callot (1875-1956) est un peintre et escrimeur français.
 Ivan Callot (1968- ) est un artiste picard, fondateur du groupe Les Fatals Picards.
 Jacques Callot (1592-1635) est un important dessinateur et graveur lorrain.
 Jacques Callot (1861- ?) est un sculpteur français.
 Marie Callot (1857-1927) est une couturière française.
 Michel Callot (1967- ) est un dirigeant fédéral de cyclisme français.

Toponymie
 L'île Callot est une île bretonne située en face du port de Carantec.
 La rue Jacques-Callot est une voie située dans le quartier de la Monnaie dans le  de Paris.

Entreprise
 Callot Sœurs est une maison de mode ouverte en 1895 à Paris.

Homonymie
Homonymie de patronyme